Рокка () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Рокка, Анджело (1545—1620) — итальянский филолог.
 Рокка, Джорджо (род. 1975) — итальянский горнолыжник.
 Рокка, Лодовико — итальянский композитор.
 Рокка, Луис — англичанин итальянского происхождения, сыгравший важнейшую роль в истории «Манчестер Юнайтед».
 Рокка, Олави — финский пятиборец, финский пятиборец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Рокка, Стефания (род. 1971) — итальянская актриса.
 Рокка, Франческо — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Рокка, Франческо — итальянский юрист и политик.

Другое 
 Рокка — большой древний ударный кратер в западной экваториальной области видимой стороны Луны.
 Дом Рокка — объект культурного наследия г. Одессы.

 Рокка-Бузамбра — гора горного хребта Сиканские горы, на западе Сицилии.

См. также 
 Монтелеоне-Рокка-Дория — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.
 Рокка-аль-Маре — микрорайон в районе Хааберсти города Таллина, столицы Эстонии.
 Рокка-д’Араццо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Рокка-д’Арче — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.
 Рокка-де-Бальди — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Рокка-де-Джорджи — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Рокка-д’Эвандро — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Рокка-ди-Камбио — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо.
 Рокка-ди-Медзо — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.
 Рокка-ди-Нето — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Кротоне.
 Рокка-ди-Папа — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Рокка-ди-Ботте — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.
 Рокка-Империале — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия.
 Рокка-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Рокка-Кантерано — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Рокка-Массима — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Латина.
 Рокка-Пия — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо.
 Рокка-Приора — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио.
 Рокка-Пьеторе — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Беллуно.
 Рокка-Сан-Феличе — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Рокка-Синибальда — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.
 Рокка-Сан-Джованни — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо.
 Рокка-Сан-Кашано — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья.
 Рокка-Санта-Мария — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, провинции Терамо.
 Рокка-Санто-Стефано — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Рокка-Сузелла — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Рокка-Чилье — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.